Jack Douglas (1908–1989), er. Douglas Linley Crickard, amerikai vígjátékíró
 Jack Douglas (1927–2008), er. Jack Roberton brit színművész, komikus (Folytassa… sorozat)
 Jack Douglas (1930–2003) kanadai jégkorongjátékos
 Jack Douglas (1945–), amerikai zenei producer, dalszerző, hangtechnikus